In 2004/05 werd het 67ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk. Dit was het derde seizoen van de Ligue 1. De competitie begon op 6 augustus 2004 met de wedstrijd tussen OGC Nice en Olympique Lyonnais (0-1), en eindigde op 28 mei 2005.

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Koplopers per speelronde

Topscorers
<div style="float:left;text-align:left;padding-right:5px">

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2004/05 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Olympique Lyon

Bijgaand een overzicht van de spelers van Olympique Lyon, die in het seizoen 2004/05 onder leiding van trainer-coach Paul Le Guen voor de vierde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden en aldus de titel prolongeerden.

Speler van de maand

Zie ook
Coupe de la Ligue 2004/05
Coupe de France 2004/05

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2004/05